Voici la liste des planètes mineures numérotées de 82001 à 83000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

82001-82100

82101-82200

82201-82300

82301-82400

82401-82500

82501-82600

82601-82700

82701-82800

82801-82900

82901-83000 

82001-83000